Valonia är ett släkte av tvåvingar. Valonia ingår i familjen bredmunsflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bredmunsflugor
Valonia